Bělá, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec
Bělá, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Bělá, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Bělá, comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia 
Bělá nad Radbuzou, città del distretto di Domažlice
Bělá pod Bezdězem, città del distretto di Mladá Boleslav
Bělá nad Svitavou, comune del distretto di Svitavy
Bělá pod Pradědem, comune del distretto di Jeseník
Bělá u Jevíčka, comune del distretto di Svitavy
Česká Bělá, comune del distretto di Havlíčkův Brod
Dolní Bělá, comune del distretto di Plzeň-sever
Horní Bělá, comune del distretto di Plzeň-sever
Rohovládova Bělá, comune del distretto di Pardubice